

Мислібожиці — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мислібожиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Мислібожиці — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства